Линия Девятой авеню, Ай-ар-ти () — бывшая эстакадная линия Нью-Йоркского метро, управлявшаяся компанией Ай-ар-ти в боро Манхэттен и частично Бронкс. Построена в 1870-х годах, закрыта почти полностью в 1940, окончательно в 1958.

Первый участок, от Бэттери-парка до Кортландт-стрит, был пущен в 1868 году как экспериментальная одноколейная линия, действующая по принципу канатного трамвая. Из-за многочисленных технических проблем линия была остановлена в 1870 году, а затем перепродана и перестроена в паровую железную дорогу.

В 1903 году линия была электрифицирована; в том же году была построена на действующем участке станция «110-я улица», самая высокая на линии, почти 20 м над уровнем улицы, с электрическими лифтами.

В 1917 году на линии был сооружён третий путь для экспресс-поездов.

Линия была закрыта в 1940 году, сразу после объединения всех частей метрополитена под городским руководством. Последний участок, работавший до 1958 года, был известен как челнок Поло Граундс (в честь популярного в те времена стадиона, расположенного у станции «155-я улица»). Две станции этого участка в Бронксе, расположенные у двух порталов короткого тоннеля, сохранились в развалинах.

Список станций

Ссылки 

Закрытые линии Нью-Йоркского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1870 году
Здания и сооружения, построенные в 1870 году в США
1870 год в Нью-Йорке